Ignaz Berndaner, nemški hokejist, * 4. julij 1954, Garmisch-Partenkirchen, Nemčija.

Berndaner je v nemški ligi igral za kluba SC Riessersee in Hedos München. S klubom SC Riessersee, za katerega je skupno igral osemnajst sezon, je osvojil naslova prvakov v sezonah 1977/78 in 1980/81. V prvi nemški ligi je skupno odigral 843 tekem, na katerih je dosegel 202 gola in 413 podaj.

Za zahodnonemško reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah in šestih svetovnih prvenstvih. Edino medaljo na velikih tekmovanjih je osvojil na Olimpijskem hokejskem turnirju 1976, ko je bil z reprezentanco bronast, skupno pa je za reprezentanco nastopil na 177-ih tekmah, na katerih je dosegel devetnajst golov. Sprejet je bil tudi v Nemški hokejski hram slavnih.

Pregled kariere 

|-
| SC Riessersee
| Nemška liga
| 71/72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Riessersee
| Nemška liga
| 72/73
|
| 40
| 14
| 6
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Riessersee
| Nemška liga
| 73/74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Riessersee
| Nemška liga
| 74/75
|
| 34
| 14
| 9
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Riessersee
| Nemška liga
| 75/76
|
| 36
| 12
| 14
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Olimpijske igre
| 76
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Riessersee
| Nemška liga
| 76/77
|
| 48
| 21
| 10
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Riessersee
| Nemška liga
| 77/78
|
| 46
| 12
| 32
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 2
| 1
| 3
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Riessersee
| Nemška liga
| 78/79
|
| 45
| 19
| 26
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Riessersee
| Nemška liga
| 79/80
|
| 48
| 16
| 26
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Riessersee
| Nemška liga
| 80/81
|
| 44
| 13
| 28
| 41
|
| 31
|
| 10
| 1
| 5
| 6
|
| 4
|-
| SC Riessersee
| Nemška liga
| 64/65
|
| 43
| 8
| 31
| 39
|
| 27
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Riessersee
| Nemška liga
| 82/83
|
| 36
| 6
| 25
| 31
|
| 18
|
| 7
| 2
| 5
| 7
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Riessersee
| Nemška liga
| 83/84
|
| 46
| 7
| 26
| 33
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Olimpijske igre
| 84
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Riessersee
| Nemška liga
| 84/85
|
| 54
| 11
| 34
| 45
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Riessersee
| Nemška liga
| 85/86
|
| 54
| 13
| 33
| 46
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Riessersee
| Nemška liga
| 86/87
|
| 54
| 9
| 46
| 55
|
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hedos München
| Nemška 2. liga
| 87/88
|
| 36
| 4
| 37
| 41
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hedos München
| Nemška 2. liga
| 88/89
|
| 32
| 7
| 18
| 25
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hedos München
| Nemška liga
| 89/90
|
| 36
| 6
| 12
| 18
|
| 17
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Hedos München
| Nemška liga
| 90/91
|
| 44
| 5
| 25
| 30
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hedos München
| Nemška liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Riessersee
| Nemška 2. liga
| 92/93
|
| 24
| 8
| 13
| 21
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Riessersee
| Nemška 3. liga
| 93/94
|
| 14
| 2
| 18
| 20
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 872
| bgcolor="#7FFF00" | 214
| bgcolor="#7FFF00" | 478
| bgcolor="#7FFF00" | 692
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 373
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
|}

Glej tudi 
 Seznam nemških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Nemški hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Nemčijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Nemčijo
Nemški hokejski reprezentanti
Hokejisti SC Riessersee
Hokejisti Hedos München
Sprejeti v Nemški hokejski hram slavnih